Поксил има више значења:

 Поксил (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Поксил (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику